Kabinett Majko steht für folgende Regierungen Albaniens:
 Kabinett Majko I (1998–1999)
 Kabinett Majko II (2002)